Флоренский (Флоренская) — русская семинаристская фамилия, перевод на латынь фамилии Цветков.

Фамилия

Флоренский 
 Флоренский, Александр Олегович (род. 1960) — российский художник.
 Флоренский, Александр Александрович(1888—1937(38)) — советский геолог, репрессирован, брат П.А. Флоренского
 Флоренский, Андрей Александрович (1899—1961) — советский военный инженер-электрик, лауреат Сталинской премии (1946).
 Флоренский, Василий Павлович (1911—1956) — геохимик и петрограф, сын П. А. Флоренского.
 Флоренский, Кирилл Павлович (1915—1982) — геохимик и планетолог, сын П. А. Флоренского.

Флоренская 
 Флоренская, Наталия Вадимовна (род. 1956) — советская и российская актриса.
 Флоренская, Ольга Андреевна (род. 1960) — российский художник.
 Флоренская, Раиса Александровна (1894―1932) ― русская художница.
 Флоренская, Тамара Александровна (1936—1999) — советская учёная-психолог.

Топоним 
 Флоренский — лунный кратер, названный в честь К. П. Флоренского.

См. также 
 Флоринский